Sixmile Lake (engl. für „Sechs-Meilen-See“) ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Sixmile Lake (Anchorage) bei Anchorage, Alaska
 Sixmile Lake (Iditarod River) bei Iditarod, Alaska
 Sixmile Lake (Newhalen River) im Lake-Clark-Nationalpark, Alaska